

États-Unis 
 National Housing Act de 1934.
 Loi sur le logement de 1937.
 Loi sur le logement de 1949.

Royaume Uni 
 Housing Act 1980.
 Housing Act de 1988.